Big Fish Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Fish Lake (Aleutians East Borough, Alaska)
 Big Fish Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Big Fish Lake (Colorado)
 Big Fish Lake (Florida)
 Big Fish Lake (Michigan)
 Big Fish Lake (Minnesota)